Hollabrunn ist der Name folgender Orte:

 Hollabrunn, Bezirkshauptstadt in Niederösterreich
 Hollabrunn (Gemeinde Feistritz am Wechsel), Rotte in Feistritz am Wechsel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bezirk Hollabrunn
 Niederhollabrunn